Chapelton kan syfta på följande platser:

Jamaica 

 Chapelton, Jamaica, ort,

Storbritannien 

 Chapelton, South Lanarkshire, ort i Skottland, 
 Chapelton, Aberdeenshire, ort i Aberdeenshire, Skottland, 
 Chapelton, Devon, ort i England,